Фрейндлих (или Фройндлих, ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Фрейндлих, Алиса Бруновна (род. 1934) — советская и российская актриса.
 Фрейндлих, Барт (род. 1970) — американский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Фрейндлих, Бруно Артурович (1909—2002) — советский актёр.
 Фрейндлих, Ирвин (1908—1977) — американский музыкальный педагог.
 Фрейндлих, Карл Вильгельм (1803—1872) — эстонский писатель, поэт, кистер.
 Фрейндлих, Отто (1878—1943) — немецкий живописец и скульптор.
  (1880—1941) — немецкий физикохимик.

Другое 
 Фрейндлих — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Финлей-Фройндлих

Примечания